Heuck ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heuck (1863–1942), deutscher Generalleutnant und Träger des Pour le Mérite
 Christian Heuck (1892–1934), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten
 Friedrich Heuck (1921–2019), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Hendrick Heuck (~1600–1677), niederländischer Erfinder
 Henning Claus Christoffer Heuck (1798–1864), Hamburger Mechaniker und Glockengießer, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Ingalena Heuck (* 1986), deutsche Langstreckenläuferin
 Lore Noack-Heuck (1901–1973), deutsche Kunsthistorikerin
 Sigrid Heuck (1932–2014), deutsche Schriftstellerin und Illustratorin
 Uwe Heuck (* 1947), deutscher Chemiker und Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Heucke